SuperSplash bezeichnet:

mehrere Achterbahnen
SuperSplash (Plopsaland)
SuperSplash (TusenFryd)
ein Achterbahnmodell des Herstellers Mack